BiH:
 Čanići (Šekovići, BiH), naselje u općini Šekovići
 Čanići (Tuzla, BiH), naselje u općini Tuzla